A Chaos! Comics foi uma editora de histórias em quadrinhos que operou entre 1992 e 2002.

Editoras de banda desenhada dos Estados Unidos